peut désigner :

Espagne 
 Sierra Blanca, chaîne de montagnes en Andalousie.

États-Unis 
 Sierra Blanca, chaîne de montagnes au Colorado ;
 Sierra Blanca, chaîne de montagnes au Nouveau-Mexique ;
 Sierra Blanca, census-designated place au Texas.